Das Herreneinzel der Australian Open 2020 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger Novak Đoković konnte seinen Triumph wiederholen und gewann nach einem Finale über fünf Sätze gegen Dominic Thiem zum insgesamt 8. Mal die Australian Open, womit er seinen eigenen Rekord ausbaute.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Australian Open fand für die Herren vom 14. bis 18. Januar 2020 statt. Ausgespielt wurden 16 Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld des Turniers. Dazu kamen vier Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptbewerb:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Offizieller Draw

Herreneinzel
2020